Будкеев — фамилия:

 Будкеев, Михаил Яковлевич (1922—2019) — российский художник, народный художник Российской Федерации (2007).
 Будкеев, Сергей Михайлович (род. 1952) — профессор, заведующий кафедрой искусств Алтайской государственной педагогической академии, сын М. Я. Будкеева.

Примечания